A 2013-as Akropolisz-rali (hivatalosan: 59th Acropolis Rally) volt a 2013-as rali-világbajnokság hatodik versenye. Május 31. és június 2. között került megrendezésre, 14 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 306.53 kilométert tett ki. A 46 indulóból 35 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény

További információk 
A verseny hivatalos honlapja
Összefoglaló a versenyről
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Akropolisz